Т́ирович — польське прізвище.
 Людвік Тирович — львівський скульптор, підприємець.
 Людвік Тирович — польський живописець, графік. Син Людвіка Тировича.
 Мар'ян Тирович (15 липня 1901—31 грудня 1990) — польський історик, що спеціалізувався на історії ХІХ століття. Син Людвіка Тировича.
 Станіслав Тирович (близько 1896—24 квітня 1939) — польський архітектор, професор, живописець-аматор. Син Людвіка Тировича.
 Тадеуш Тирович (1893—1978) — польський скульптор, підприємець, інженер, випускник Львівської політехніки. Син Людвіка Тировича.

Польські прізвища